Frans rugby sevensteam (mannen)
 Frans rugby sevensteam (vrouwen)